Bedeutungslehre steht für:

 Semantik, die Theorie oder Wissenschaft von der Bedeutung sprachlicher Zeichen und Zeichenfolgen
 Semasiologie, im engeren Sinne die Lehre von den Wortbedeutungen als Teilgebiet der Semantik